Osoby o tym nazwisku:
 Bożena Pietrus – polska malarka i projektantka mody
 Jordan Pietrus – kanadyjski hokeista